Думпис — русская фамилия.

Известные носители:
 Думпис, Макс Францевич (1893—1938) — советский военачальник, востоковед, дипломат, разведчик и геофизик.
 Думпис, Улдис Теодорович (род. 1943) — советский и латвийский актёр театра и кино.